Terje Kristian Hilde (ur. 14 stycznia 1986 w Asker) – norweski skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2003), medalista mistrzostw Norwegii.

Przebieg kariery 
W 2003 roku w Planicy zdobył srebrny medal zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursie drużynowym. W tym samym roku zajął czwarte miejsce w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata juniorów w Sollefteå. Wynik ten powtórzył rok później na mistrzostwach w Strynie, podczas których wystąpił również w zmaganiach indywidualnych i zajął w nich dziesiąte miejsce.

W sierpniu 2003 roku w Trondheim zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego i od razu zdobył punkty do klasyfikacji generalnej, zajmując 28. miejsce. W zawodach tej rangi startował do 2008 roku, wielokrotnie punktując. Jego najlepszym osiągnięciem w zawodach tej rangi były jedenaste miejsca, które zajął trzykrotnie – dwukrotnie w grudniu 2007 roku w Engelbergu oraz w styczniu 2008 roku w Sapporo.

W latach 2005–2007 kilkukrotnie zaprezentował się w konkursach z cyklu FIS Cup. Czterokrotnie stanął na podium tych zawodów, w tym trzykrotnie na jego najwyższym stopniu – w 2005 roku w Vikersund oraz dwukrotnie w 2007 roku w Notodden.

W marcu 2004 roku zdobył srebrny medal mistrzostw Norwegii w drużynie w Bardu. W 2005 roku został mistrzem Norwegii w drużynowym konkursie skoków w Lillehammer oraz letnim wicemistrzem Norwegii w konkursie indywidualnym w Rælingen, przegrywając tylko z Jonem Aaraasem. Ponadto w 2003, 2004 i 2005 roku zdobył złote medale w mistrzostwach Norwegii juniorów w konkursach drużynowych.

Jego rekord życiowy w długości skoku wynosi 166 m, odległość tę zawodnik uzyskał na skoczni w Vikersund.

Jego młodszym bratem jest Tom Hilde. Ma również brata Trulsa.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 Stryn 2004 – 10. miejsce
 Drużynowo
 Sollefteå 2003 – 4. miejsce
 Stryn 2004 – 4. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy 
 Indywidualnie
 Bled 2003 – 6. miejsce
 Drużynowo
 Bled 2003 – srebrny medal

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Asker
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019